Pröfrock ist der Familienname folgender Personen:
 Werner Pröfrock (* 1911), ehemaliger deutscher Fußballspieler
 Matthias Pröfrock (* 1977), Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg (CDU)
 Nora Pröfrock (* 1981), deutsche Übersetzerin
 Torsten Pröfrock, deutscher Musiker und Labelbetreiber